Финал Кубка Нидерландов по футболу 2017/2018 состоялся 22 мая 2018 года. Это был 100-й финал Кубка Нидерландов в его истории. «Фейеноорд» победил АЗ со счетом 3:0 и завоевал свой 13-й национальный кубок. Примечательно, что Фейеноорд сыграл все свои кубковые матчи дома, включая финал (который традиционно проводится на их стадионе), несмотря на то, что его сыграли в гостях.

Матч был приостановлен в начале игры из-за того, что фанаты АЗ бросали на поле дымовые шашки.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

2018
Нидерланды
Матчи ФК АЗ
Матчи ФК «Фейеноорд»
Спорт в Нидерландах в 2018 году
События 22 мая
Май 2018 года
Спортивные соревнования в Роттердаме